Huszár Sándor (?-?) a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója ?-1873-ig
Huszár Sándor (1929–2005) prózaíró, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója 1959–1964 között

Jegyzetek